Алекса́ндр Ива́нович Селива́нов:
 Селиванов, Александр Иванович (1908—1976) — советский учёный, академик ВАСХНИЛ.
 Селиванов, Александр Иванович (1791?—1849) — контр-адмирал, кавалер ордена Святого Георгия (1832).
 Селиванов, Александр Иванович (род. 1957) — советский латвийский рабочий, депутат Верховного Совета Латвийской ССР.